L'expression Oscars du cinéma 1995 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1995 et honorait des films sortis en 1994.

Pour les films sortis en 1995 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1996.